В одиночному розряді тенісного турніру Charlotte Classic 1972, який проходив в рамках Серії Вірджинії Слімс 1972, Біллі Джин Кінг здобула титул, у фіналі перемігши Маргарет Корт 6-2, 6-2.

Сіяні гравчині 

 Біллі Джин Кінг (Переможниця)
 Ненсі Гюнтер (півфінал)
 Маргарет Корт (фінал)
 Розмарі Казалс (півфінал)

 Керрі Мелвілл (чвертьфінал)
 Франсуаза Дюрр (чвертьфінал)
 Валері Зігенфусс (1-ше коло)
 Венді Овертон (чвертьфінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

Charlotte Classic